Howard City (Michigan)
Howard City (Nebraska)

Desambiguações de topônimos